GTK (в миналото GTK+ и GIMP Toolkit) е софтуер, междуплатформен набор инструменти за създаване на графичен потребителски интерфейс.

Дизайн

Поддържани езици за програмиране 
GTK може да се използва в много езици за програмиране, които могат да се видят в следната таблица:

Вижте също 
 GNOME
 Qt

Източници 

 
X Window System
Софтуер от 1998 година